Der Name Porphyrios kann auf folgende Personen verweisen:
 Porphyrios (* 234 in Tyros; † im frühen 4. Jahrhundert), ein neuplatonischer Philosoph
 Demetri Porphyrios (* 1949), ein griechischer Architekt